Пе́дро Робе́рто да Си́лва Боте́льо (; 12 декабря 1989, Салвадор, Бразилия) — бразильский футболист, левый защитник.

Биография 
Педро Ботельо начал заниматься футболом в 2002 году в команде «Галисия», базирующейся в его родном городе — Салвадоре. В 2005 году перешёл в футбольную школу команды «Фигейренсе». В июле 2007 года контракт с футболистом подписал лондонский «Арсенал». Но игрок сразу же был отдан в аренду испанской команде «Саламанка», так как не смог получить разрешение на работу в Англии.

В июле 2008 года бразилец вернулся в расположение «канониров», но вскоре вновь был отдан в аренду «Саламанке». 23 июля 2009 года игрока арендовал футбольный клуб «Сельта». 24 июля 2010 года арендное соглашение с игроком заключил футбольный клуб «Картахена». В августе 2011 года игрок на правах аренды перешёл в «Райо Вальекано». 28 августа, в матче с «Атлетиком» (1:1), футболист дебютировал в Ла Лиге. 20 января 2012 года Ботельо был отдан в очередную аренду. На этот раз в «Леванте». 27 января, в матче Кубка Испании с «Валенсией» (0:3), состоялся дебют футболиста в составе «лягушек».

25 июля было объявлено о переходе футболиста в «Атлетико Паранаэнсе». В 2014—2015 годах выступал за «Атлетико Минейро».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Арсенала»

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Боависта»
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК «Картахена»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Реал Нороэсте»
Игроки ФК «Рио-Бранко» Паранагуа
Игроки ФК «Саламанка»
Игроки ФК «Сан-Бенто» Сорокаба
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Эшторил-Прая»